Prägrad steht für:

 Prägrad (Gemeinde Feldkirchen in Kärnten), Ortschaft in Feldkirchen, Kärnten
 Burgruine Prägrad bei Feldkirchen, Kärnten

Siehe auch:
 Prägraten am Großvenediger (österreichische Gemeinde)